Скрининг (от  «отбор, сортировка») может означать:

 Скрининг (в здравоохранении) — система первичного обследования групп клинически бессимптомных лиц с целью выявления случаев заболевания;
 Пренатальный скрининг — комплекс исследований, направленный на выявление риска развития пороков плода во время беременности.
 Скрининг (микробиология) — метод, используемый для выборочного выделения целевых видов микробов из огромного сообщества микробов;
 Скрининг (экономика) — проверка кредитоспособности потенциальных партнёров, их порядочности.
Скрининг (энергетика) — комплекс исследований, направленный на выявление возможных способов снижения затрат потребителей на покупку электроэнергии.
 Скрининг — одна из технологий подбора персонала.

См. также 
 Виртуальный скрининг — вычислительная процедура, которая включает автоматизированный просмотр базы данных химических соединений и отбор тех из них, для которых прогнозируется наличие желаемых свойств.